Sărata Nouă se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Sărata Nouă - sat din cadrul comunei Sărata Veche, raionul Fălești
 Sărata Nouă - localitate-centru de comună din raionul Leova

Localități omonime din Republica Moldova